El término tala puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Tala, un libro de la escritora chilena Gabriela Mistral;
 a la tala, la unidad monetaria de Samoa Occidental;
 a Celtis tala, árbol originario de América; algunos de sus nombres populares más difundidos son taco o tala;
 a Celtis ehrenbergiana, árbol originario de la América intertropical;
 a la tala, corte de un árbol y su derribo;
 a la tala, un sistema rítmico de música de la India;
tala, ser humano ambisiniestro con cabeza de tortuga sin nariz y de la antigua mitología romana hijo del dios de los mares;
 a una tala, empalizada realizada con árboles.

Geografía
 Rosario del Tala, ciudad cabecera del Departamento Tala (Entre Ríos).
 Tala, localidad del departamento Paraná, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Tala, población del estado de Jalisco, México, cabecera del municipio homónimo.
 Tala, municipio del estado de Jalisco, México.
 Tala, localidad del departamento de Canelones, Uruguay.
 Tala, ciudad del condado de Machakos, Kenia.
 Tala, villa de la provincia de Juzestán, Irán.
 Tala, villa del distrito de Pafos, Chipre.
 Tala, ciudad del distrito de Chukha, Bután.
 Tala, ciudad de la gobernación de Menufia, Egipto.
 Tala, ciudad de la provincia de Kaserine, Túnez.
 Tala, ciudad de la provincia de Tavush, Armenia.
 Tala, antiguo nombre de la ciudad de Getahovit en la provincia de Tavush, Armenia.
 Tala, localidad rural del sujeto federal de la República de Sajá, Rusia.
 Tala, upazila del distrito de Shatkhira, Bangladés.

Enlaces externos